Anew ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Anew (* 1973), bulgarischer Ringer
 Krassimir Anew (* 1987), bulgarischer Biathlet